Prince Albert – città del Canada
Prince Albert – città del Sudafrica
Prince Albert – tipo di piercing genitale maschile
Montagne del principe Albert – gruppo montuoso in Antartide
 parco nazionale Prince Albert – parco nazionale situato in Saskatchewan, in Canada